Clans (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Clans (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże